Esistono più comuni francesi con questo nome

Lésigny – Senna e Marna
Lésigny – Vienne